Jamba (arquitetura), elemento arquitetônico;
 Jamba (produtor musical), personalidade;
 Jamba (Angola), município angolano da província da Huíla;
 Jamba-Cueio, comuna angolana do município de Rivungo, na província do Cuando-Cubango.